HFB est un sigle qui peut désigner :
 Hamburger Flugzeugbau, une société de construction aéronautique allemande ;
 HFB 320, un biréacteur d'affaires ailes médianes, de la compagnie Hamburger Flugzeugbau ;
 hexafluorobenzène, un composé chimique de formule  ;
 hexafluoro-2-butyne, un fluorocarbure de formule chimique .

 est un code qui peut désigner :
 diborure d'hafnium, une céramique constituée d'hafnium et de bore et de formule chimique .